Reeves kan syfta på:

Personer
 Alec Reeves
 Amber Reeves
 Bryant Reeves
 Connie Douglas Reeves
 Dan Reeves
 Dianne Reeves
 Florence Reeves
 Franklin Delano "Del" Reeves
 George Reeves, skådespelare 
 George R. Reeves
 Hubert Reeves
 James Reeves
 Jim Reeves
 Joseph M. Reeves
 Keanu Reeves, skådespelare
 Martha Reeves och hennes syster Sandra "Lois" Reeves
 Maud Pember Reeves
 Melissa Reeves, amerikansk skådespelerska
 Orlando Reeves
 Stevie Reeves
 Vic Reeves, pseudonym för James "Jim" Roderick Moir, komiker
 William Pember Reeves

Geografi

Antarktis 

 Reeves (berg),

USA 

 Reeves, Louisiana, ort, Allen Parish,

Se även
 Reeve

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar